Gulskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gulskär, Nagu, Åboland,

Sverige 

 Gulskären, ö och fyr, Lysekils kommun, Västra Götalands län,

Åland 

 Gulskär (Lemland, Åland),